Homelix är ett släkte av skalbaggar. Homelix ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Homelix